Mehmedović est un patronyme bosniaque composé du prénom Mehmed et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Mehmed »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1981), joueur de football serbe ;
 Majda Mehmedović (née en 1990), joueuse de handball monténégrine.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque